Barokni kamin palače Milesi je kamin u Splitu, Hrvatska. Nalazi se na adresi Trg braće Radića 7, u palači Milesi.

Sagrađen je u 18. stoljeću. Stilski pripada baroku.

Pod oznakom P-5211 zaveden je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa preventivno zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "ostalo".

Izvori 

Građevine u Splitu
Zaštićena kulturna dobra u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Barokne građevine